De 45e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 23 juli 1987. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Etienne De Wilde, gevolgd door Filip Van Vooren en Danny Clark.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1987